Jacob Scavenius ist der Name folgender Personen:

* Jacob Scavenius (Politiker) (Jacob Frederik Brønnum Scavenius; 1838–1915), dänischer Politiker, Kultusminister 
 Jacob Brønnum Scavenius (1749–1820), dänischer Gutsherr 
 Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825–1913), dänischer Politiker (Højre), Premierminister